Álvaro de Luna (1388/90–1453) spanyol nemes, Trujillo hercege
 Álvaro de Luna (1935–2018) spanyol színész